Río Cachiyacu (Quechua: Cachi für „Salz“, yacu für „Wasserstelle“) steht für folgende Gewässer in Peru:
 Quebrada Cachiyacu, Abfluss der Laguna Sauce in den Provinzen San Martín und Picota

Flüsse:
 Río Cachiyacu (Río Paranapura), Nebenfluss des Río Paranapura in der Provinz Alto Amazonas
 Río Cachiyacu, linker Nebenfluss des Río Mayo (Río Huallaga) in der Provinz Rioja
 Río Cachiyacu Lupuna, rechter Nebenfluss des Río Huallaga in der Provinz Tocache